Херкул може да буде:

 Херкул, бог и херој из римске митологије
 Херкул (сазвежђе)
 Херкул (филм из 1997)
 Херкул (филм из 2014)
 Херкул (цртана серија)